Bravo может означать:
 
 «Bravo» — WYSIWYG-ориентированный текстовый редактор.
 «Bravo» — американская сеть кабельного телевидения.
 «Bravo» — дебютный аудиоальбом российская рок-н-ролл группы «Браво».
 «Bravo» — кодовое слово буквы «B» международного радиотелефонного фонетического алфавита ИКАО.
 «Bravo» — молодёжный журнал.
 «Bravo» — российская ежегодная музыкальная премия евразийского региона с 2018 года.
 Fiat Bravo/Brava — модель автомобилей, выпускавшаяся компанией Fiat с 1995 по 2001 год.
 Fiat Bravo (2007) — модель автомобилей, выпускающаяся компанией Fiat с 2007 года.

См. также